Karin Mathisen kan avse:
Topsy Håkansson (född 1926), svensk dansare och skådespelare som egentligen heter Karin Mathisen
Karin Fossum (född 1954), norsk författare som tidigare gett ut böcker under namnet Karin Mathisen